Il mio amico marziano  (My Favorite Martian) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1963 al 1966.
Il mio amico marziano  (My Favorite Martian) – serie televisiva d'animazione statunitense trasmessa dal 1973 al 1975.
Martin il marziano (My Favorite Martian) – film statunitense del 1999 diretto da Donald Petrie.